Przełom tarczycowy hipermetaboliczny
 Przełom tarczycowy hipometaboliczny
